Ланеввіль-деррієр-Фуг, Ланевві́ль-дерріє́р-Фуг, Ланеввіль-деррієр-Фуґ (фр. Laneuveville-derrière-Foug) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель.
 Фуг, Фуґ (фр. Foug) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель.